The Dumplings – gruppo musicale polacco
 The Dumplings – serie televisiva statunitense